Köhlmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Köhlmeier (1938–2006), österreichischer Kommunalpolitiker (ÖVP) 
 Michael Köhlmeier (* 1949), österreichischer Schriftsteller
 Paula Köhlmeier (1982–2003), österreichische Schriftstellerin, Tochter von Michael Köhlmeier
 Pius Köhlmeier (1877–1937), österreichischer Politiker (CSP)

Siehe auch:
 Bilgeri & Köhlmeier, Kabarett-Musik-Duo